Olchowka (russisch Ольховка) ist der Name folgender geographischen Objekte:

Orte:
 Olchowka (Brjansk, Schukowka), Dorf im Rajon Schukowka, Oblast Brjansk
 Olchowka (Brjansk, Wygonitschi), Dorf im Rajon Wygonitschi, Oblast Brajansk
 Olchowka (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad
 Olchowka (Kursk, Chomutowka), Siedlung im Rajon Chomutowka, Oblast Kursk
 Olchowka (Kursk, Schelesnogorsk), Dorf im Rajon Schelesnogorsk, Oblast Kursk
 Olchowka (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau
 Olchowka (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk
 Olchowka (Wolgograd), Dorf in der Oblast Wolgograd
 Olchowka (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda

Flüsse:
 Olchowka (Luhan), Nebenfluss des Luhan im Oblast Luhansk 

Siehe auch:
 Olchówka,  Dorf in Narewka, Powiat Hajnowski, Woiwodschaft Podlachien, Polen
 Wilchiwka (ukrainische Entsprechung)